Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2016-2017 – stagione della squadra di calcio maschile turca
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2016-2017 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2016-2017 – stagione della squadra di pallavolo maschile